Dit is de wereldranglijst voor mannen van september 2019 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 september 2019.

Mannen 09